La Baume (Haute-Savoie)
ook:
Baume-les-Dames, Doubs
La Baume-Cornillane, Drôme
La Baume-d'Hostun, Drôme
La Baume-de-Transit, Drôme

Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Var
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var